het X Window System
 Grafische VMBO school media en vormgeving X11 (school)
 een fonetische afkorting van het woord ikzelf